Девятова, Ирина:

 Девятова, Ирина Вячеславовна (род. 1988) — российская пловчиха.
 Девятова, Ирина Николаевна (род. 1966) — российский тренер по плаванию.